Ariostea – squadra ciclistica
Ariostea – azienda di ceramiche